Ката́ев (Ката́ева) — русская и башкирская фамилия. Известные носители:

Катаев

А 
 Катаев, Александр Демидович (1925—1980) — полный кавалер ордена Славы.

В 
 Катаев, Валентин Петрович (1897—1986) — русский писатель, поэт, сценарист и драматург, журналист, военный корреспондент. Герой Социалистического Труда (1974).
 Катаев, Валерий Николаевич (1956—2022) — советский и российский геолог, проректор ПГНИУ.

Г 
 Катаев, Георгий Иванович — советский физик. Сын Ивана Катаева и Марии Терентьевой-Катаевой, брат Дмитрия Катаева, муж Александры Катаевой-Венгер, двоюродный племянник Андрея Колмогорова.
 Катаев, Григорий Витальевич — российский режиссёр. Сын Виталия Витальевича Катаева.

Д 
 Катаев, Денис Сергеевич (род. 1985) — российский журналист.
 Катаев, Дмитрий Иванович (род. 1937) — российский политический деятель, химик. Сын Ивана Катаева и Марии Терентьевой-Катаевой, брат Георгия Катаева, двоюродный племянник Андрея Колмогорова.

Е

И 
 
 Катаев, Игорь Витальевич (1922—2020) — советский, чешский и российский пианист и композитор.
 Катаев, Илья Евгеньевич (1939—2009) — советский композитор, американский русскоязычный радиоведущий. Сын Евгения Петрова, брат Петра Катаева, племянник Валентина Катаева, двоюродный брат Евгении и Павла Катаевых.

К 
 Катаев, Константин Васильевич — российский военный, участник Первой мировой войны, генерал-майор, командующий 226-м пехотным Землянским полком. Награждён Георгиевским оружием 29 мая 1915 года и орденом Святого Георгия 4-й степени 26 сентября 1916 года.

Л 
 Катаев, Лев Павлович (1928—2000) — советский и российский архитектор, художник.

М 
 Катаев, Михаил Максимович (1903—1943) — Герой Советского Союза.

Н 
 Катаев, Нуржан Жолумбекович (род. 1983) — казахстанский борец вольного стиля, чемпион Азии.

О 
 Катаев, Олег Александрович (1923—2006) — советский и российский энтомолог, доктор биологических наук.

П 
 
 Катаев, Пётр Евгеньевич (1930—1986) — советский кинооператор. Сын Евгения Петрова, брат Ильи Катаева, племянник Валентина Катаева, двоюродный брат Евгении и Павла Катаевых.

С 
 Катаев, Семён Исидорович (1904—1991) — советский учёный и изобретатель в области телевидения и радиоэлектроники.

Ю

Катаева

См. также 
 Катаев (фамилия)

Примечания